Satis cognitum es una encíclica del Papa León XIII fechada el 29 de junio de 1896 sobre la unidad de la Iglesia, y algunas herejías de su tiempo. Es la número 59 de 85 de su pontificado.

Contenido
El pontificado de León marcó un cambio en la forma en que los papas ejercían su autoridad docente. Con el papa León, los papas comienzan a ofrecer tratamientos teológicos sobre temas importantes. También vio un comienzo la participación de la Iglesia en el ecumenismo. 

La encíclica es una invitación a los que están sin la Iglesia para que vuelvan a ella. Es una afirmación de la unidad de la Iglesia, y del papel del Magisterio en la preservación de esa unidad,<ref>{{cite book | url = https://books.google.com/books?id=GAlVCQAAQBAJ&pg=PA245& | last= Sakowski | first = Derek | title =La realidad eclesiológica de la recepción: Considerada como una solución al debate sobre la prioridad ontológica de la Iglesia universal, | editorial = Librería Bíblica Gregoriana | fecha= 2014 | página = 245 | isbn= 9788878392717}}</ref> a través de la triple responsabilidad de santificar, gobernar y enseñar.  

El documento contiene una extensa articulación y apología de la eclesiología católica en lo que se refiere a la unidad de la Iglesia, una de las cuatro marcas de la Iglesia según el Credo Niceno-Constantinopolitano, que profesa la creencia en "una, santa, católica y apostólica Iglesia." El propósito era indicar el deseo de unidad de León y su interés por el ecumenismo católico.

En la segunda mitad del texto, el papa León defiende enérgicamente la  primacía del Romano Pontífice tal como se enseñó en el Concilio Vaticano I como corolario de la unidad de la Iglesia, pero señala
.

La encíclica concluye con un llamamiento a los cristianos no católicos y a otras personas para que se reúnan con la Iglesia católica.

Ver también
 Lista de encíclicas del Papa León XIII
 Mortalium animos'' - Pío XI sobre el mismo tema

Referencias

Enlaces externos

Satis cognitum
Satis cognitum

Encíclicas de León XIII
Cristianismo del siglo XIX